Kase () est un nom de famille japonais notamment porté par :

 Hideaki Kase (1936-2022), critique historique et révisionniste japonais
 Ryō Kase (1974-), acteur japonais
 Shun'ichi Kase (1897-1956), diplomate japonais
 Taiji Kase (1929-2004), karatéka japonais
 Toshikazu Kase (1903-2004), fonctionnaire et diplomate japonais

Autres 
 KASE, principal indice boursier de la bourse du Kazakhstan
 KASE-FM (ou KASE 101), station de radio américaine
 KASE, code OACI de l'aéroport d'Aspen, Colorado

Voir aussi